Ipanema – comune dello stato di Minas Gerais in Brasile
 Ipanema – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Ipanema – quartiere della città di Porto Alegre in Brasile
 Ipanema – fiume del Brasile
 Ipanema – singolo del 2019 degli Selton ft. Malika Ayane e Carlinhos Brown